Апертура 2016 () — 83-й розыгрыш профессионального чемпионата Колумбии по футболу с момента его основания.

Участники

Регулярный чемпионат

Результаты матчей

Плей-офф за чемпионство

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 8—9 июня, а ответные состоялись 11—12 июня.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 
Первый матч был проведён 15 июня, а ответный состоялся 19 июня.

|}

Первый матч

Ответный матч

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги
 Чемпионат Колумбии 2016 на rsssf.com

2016
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2016 году